Masters 2005 var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 14 - 20 februari 2005 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus två wild cards: Stephen Maguire och Ding Junhui. Ingen kvalturnering till Masters spelades denna säsong. För övrigt var sex av de arton spelarna från Skottland, vilket var nytt rekord.

Mastersturneringen, som föregående säsong spelats utan sponsor, sponsrades detta år av Riley's Club.

Resultat 

2005 i Storbritannien
2005
Snookersäsongen 2004/2005